La route départementale 89, ou RD 89, ou D 89, est située :
 dans le département de la Loire, elle relie Saint-Martin-Lestra à Feurs, reprenant l'ancienne RN 89, déclassée en 1972
 dans le département des Yvelines, elle relie Port-Villez à Neauphlette

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes de la Loire
 Routes des Yvelines

089